Ялчинкая () — турецьке прізвище:

 Ялчинкая Атагюн (1986) — турецький боксер.

 Ялчинкая Мурат (2000) — турецький легкоатлет.

Турецькі прізвища